Brauß ist der Familienname von

 Elisabeth Brauß (* 1995), Pianistin
 Horst-Heinrich Brauß (* 1953), deutscher General
 Martin Brauß (* 1958), Pianist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brauss
 Braus